Akropolis steht für:
 einen Burgberg, besonders im antiken Griechenland, siehe Akropolis
 Akropolis (Athen), Burgberg von Athen
 Akropolis Maghoula, Bauwerk bei der Stadt Galatas
 Akropolis Paliokastro, Bauwerk auf der Halbinsel Methana
 Akropolis (Zug), ein Fernzug zwischen München und Athen
 Maya-Akropolis, Mesoamerika

Institutionen/Organisationen:
 Akropolis Group, ein litauisches Unternehmen
 Akropolis-Museum, ein Museum in Athen
 Neue Akropolis, eine theosophisch-philosophische Organisation

Siehe auch:

 Acropolis
 Akropolis-Turnier, ein Basketballturnier in Griechenland